Studer kan som auktorsförkortning betyda:

 Théophile Rudolphe Studer
 H. Studer

Robotskapade auktorsförkortningar